Middlefield kan syfta på:

Geografi

USA
Middlefield, Connecticut
Middlefield, Massachusetts
Middlefield, New York 
Middlefield, Ohio

Se även
Middleburg  
Middlebury  
Middleton  
Middletown